Die National League Division Series 2020 (NLDS) im Baseball fanden zwischen dem 6. und dem 8. Oktober 2020 statt und war Teil der Postseason der MLB-Saison 2020. Mit ihr wurde ermittelt, welche beiden Teams in der National League Championship Series 2020 gegeneinander antraten. Es handelte sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die vier Sieger der Wildcard-Games teilnahmen. Die Serie wurde im Modus 2-2-1 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hat in den Spielen 1, 2 und 5 galt as Heimteam. Trotzdem fanden alle Spiele aufgrund der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen auf neutralen Spielfelder.

Die Paarungen lauteten:

 (1) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 43–17) gegen (4) San Diego Padres (2. NL West, 37–23)
 (2) Atlanta Braves (East Division Champion, 35–25) gegen (6) Miami Marlins (2. NL East, 31–29)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2020, ALWC 2020, NLWC 2020, ALDS 2020, ALCS 2020, NLCS 2020, World Series 2020

Die Postseason 2020 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Los Angeles Dodgers gegen San Diego Padres

Atlanta Braves gegen Miami Marlins

Los Angeles Dodgers gegen San Diego Padres

Spiel 1 
5. Oktober 2020, 20:38 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Spiel 2 
6. Oktober 2020, 20:08 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Spiel 3 
7. Oktober 2020, 20:08 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Atlanta Braves gegen Miami Marlins

Spiel 1 
6. Oktober 2020, 13:08 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 2 
7. Oktober 2020, 13:08 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 3 
8. Oktober 2020, 13:08 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Einzelnachweise 

Major League Baseball
Baseball 2020
Atlanta Braves
Los Angeles Dodgers
Miami Marlins
San Diego Padres